Stripes ist der Name:
 der ersten Band von Nena
 der Originaltitel der US-amerikanischen Komödie Ich glaub’, mich knutscht ein Elch!